Necaxa kan syfta på,

 Nuevo Necaxa, ort i Mexiko.
 Club Necaxa, mexikansk fotbollsklubb.